Decoy je lahko:
 Decoy (glasbena skupina)
 HMS Decoy - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice